Ар'я Макконен — фінська дипломатка. Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні (2011—2015).
 Карі Макконен — фінський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника за збірну команду Фінляндії.
 Лео (Макконен) — предстоятель Фінляндської Православної Церкви (Константинопольський патріархат).